Drongor (Dicruridae) är en familj med små tättingar som förekommer i tropikerna i gamla världen.

Utseende och ekologi 
Drongorna är insektsätare som oftast återfinns i öppna skogs- eller buskbiotoper. De födosöker i luften eller på marken. De flesta har svart eller mörkgrå fjäderdräkt, ibland med metallisk glans. De har en lång kluven stjärt, och vissa asiatiska arter har utstuderade stjärtornament. De har korta ben och har en mycket upprätt kroppshållning, likt en törnskata, när de står. Större och mindre vimpeldrongo är oerhört skickliga ljudhärmare. Boet placeras högt upp i ett träd och de lägger två till fyra ägg. De är mycket aggressiva och orädda för sin storlek, och de attackerar mycket större arter som kan utgöra ett hot mot äggen eller deras ungar.

Systematik 
Trivialnamnet "drongo" härstammar ifrån det inhemska språket på Madagaskar, där det refererar till en lokal art inom familjen. Ibland har denna familj utökats avsevärt genom att bland andra de australasiatiska solfjäderstjärtarna, monarkerna och paradisfåglarna inkluderats. Familjen omfattar numera endast ett släkte sedan papuasilkesstjärten (tidigare dvärgdrongo) i släktet Chaetorhynchus numera förs till familjen solfjäderstjärtar (Rhipiduridae) tillsammans med de två arterna i Lamprolia som lever i Fiji. 

DNA-studier visar att släktet Dicrurus består av flera utvecklingslinjer som skildes åt för relativt länge sedan, varför det finns goda skäl att dela upp släktet i flera. Resultaten av studierna har dock ännu inte lett till några taxonomiska förändringar.

Familjen drongor tros härstamma ifrån den orientaliska regionen och koloniserade Afrika för cirka 15 miljoner år sedan. Spridningen över Wallacelinjen till Australasien uppskattas ha skett ganska sent, för cirka sex miljoner år sedan.

Arter i taxonomisk ordning 
Följande lista med 30 arter följer IOC:
 Tvärstjärtad drongo (Dicrurus ludwigii)
 Västafrikansk drongo (Dicrurus occidentalis) 
 Sharpedrongo (Dicrurus sharpei) 
 Glansdrongo (Dicrurus atripennis)
 Klykstjärtad drongo (Dicrurus adsimilis)
 Saheldrongo (Dicrurus divaricatus) 
 Sammetsdrongo (Dicrurus modestus)
 Fantidrongo (Dicrurus atactus) 
 Karthaladrongo (Dicrurus fuscipennis)
 Aldabradrongo (Dicrurus aldabranus)
 Tofsdrongo (Dicrurus forficatus)
 Mayottedrongo (Dicrurus waldenii)
 Svartdrongo (Dicrurus macrocercus)
 Grådrongo (Dicrurus leucophaeus)
 Vitbukig drongo (Dicrurus caerulescens)
 Kråknäbbad drongo (Dicrurus annectens)
 Bronsdrongo (Dicrurus aeneus)
 Mindre vimpeldrongo (Dicrurus remifer)
 Filippindrongo (Dicrurus balicassius)
 Lyrdrongo (Dicrurus hottentottus)
 Palawandrongo (Dicrurus palawanensis) 
 "Kortstjärtad drongo" (Dicrurus [h.] striatus) – urskiljs som egen art av BirdLife International
 Tablasdrongo (Dicrurus menagei)
 Sumatradrongo (Dicrurus sumatranus)
 Wallaceadrongo (Dicrurus densus)
 Sulawesidrongo (Dicrurus montanus)
 Glitterdrongo (Dicrurus bracteatus)
 Serpentindrongo (Dicrurus megarhynchus)
 Andamandrongo (Dicrurus andamanensis)
 Större vimpeldrongo (Dicrurus paradiseus)
 Ceylondrongo (Dicrurus lophorinus)

Fylogenetiskt schema över familjen 
Efter Pasquet et al 2007

Referenser 
Artikeln är till största delen en översättning av engelskspråkiga wikipedias artikel Drongo, läst 2010-08-05

Noter

Källor

Externa länkar 
Videor av drongoer - the Internet Bird Collection

 
Fågelfamiljer